Niemcy:
 Hönow – dzielnica gminy Hoppegarten w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Märkisch-Oderland
 Hönow – stacja metra w Berlinie

Osoby:
 Günter Hönow – niemiecki architekt